Kennedyallee steht für:

 eine Straße in Frankfurt am Main, siehe Kennedyallee (Frankfurt am Main)
 eine Straße im Bonner Stadtbezirk Bad Godesberg, siehe Kennedyallee (Bonn)